História folyóirat
História, a Hooligans együttes 10. albuma
História a történelem latin eredetű elnevezése